Barrella o Salsola, gènere de plantes amb flor de la subfamília Salsoloideae 
 Barrella punxosa, barrella borda o barrella espinosa (Salsola kali), planta del gènere Salsola 
 Barrella d'Alacant o barrella fina (Salsola sativa o Halogeton sativus)
 Barrella o salicorn fi (Salsola soda), arbust anual suculent de fins a 70 cm d'alt que és natiu de la conca del Mediterrani
 Barrella llisa (Salsola tragus), planta del gènere Salsola 
 Barrella negra (Salsola oppositifolia) 
 Barrella terrera (Bassia prostrata) (sin. Kochia prostrata)